Jörg Mayr, né le  à Füssen en Allemagne, est un joueur professionnel allemand de hockey sur glacequi évoluait en position de défenseur.

Carrière
Son maillot floqué du numéro 6 est retiré de l'équipe des Kölner Haie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988 || EV Füssen || 2. Bundesliga || 33|| 4|| 7|| 11|| 36|| || || || || 
|-
| 1988-1989 || EV Füssen || 2. Bundesliga || 43|| 15|| 21|| 36|| 122|| || || || || 
|-
| 1989-1990 || Kölner EC || Bundesliga || 26|| 2|| 3|| 5|| 30|| 8|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 1990-1991 || Kölner EC || Bundesliga || 42|| 2|| 11|| 13|| 65|| 14|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 1991-1992 || Kölner EC || Bundesliga|| 39|| 5|| 8|| 13|| 43|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1992-1993 || Kölner EC || Bundesliga|| 43|| 7|| 15|| 22|| 42|| 12|| 2|| 6|| 8|| 17
|-
| 1993-1994|| Kölner EC || Bundesliga || 44|| 3|| 20|| 23|| 32|| 10|| 1|| 4|| 5|| 16
|-
| 1994-1995|| Kölner Haie || DEL || 42|| 3|| 18|| 21|| 64|| 18|| 3|| 12|| 15|| 32
|-
| 1995-1996|| Kölner Haie|| DEL || 49|| 4|| 42|| 46|| 50|| 14|| 1|| 9|| 10|| 20
|-
| 1996-1997|| Kölner Haie||  DEL|| 35|| 5|| 10|| 15|| 36|| 4|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 1997-1998|| Kölner Haie||  DEL|| 27|| 0|| 3|| 3|| 24|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1998-1999|| Kölner Haie||  DEL|| 30|| 1|| 5|| 6|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 1999-2000|| Kölner Haie||  DEL|| 44|| 1|| 2|| 3|| 16|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| Kölner Haie||  DEL|| 48|| 2|| 4|| 6|| 51|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2001-2002|| Kölner Haie||  DEL|| 50|| 0|| 5|| 5|| 38|| || || || ||

Références 

Naissance en janvier 1970
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur des Kölner Haie
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Füssen
Joueur du EV Füssen